PANS kan syfta på:

PANS – förkortning för (engelska pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome), en nyare medicinsk term för PANDAS och PITAND, se PANDAS

Flygledning 
Procedures for Air Navigation Services enligt principer från Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)
PANS-OPS – Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations
PANS-ATC – Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Control
PANS-ATM – Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management